Hochzeit mit Hindernissen ist der Titel folgender

Filme:
 Hochzeit mit Hindernissen, Alternativtitel von Scheidungsreise, deutscher Film von Hans Deppe (1938) 
 Hochzeit mit Hindernissen (1939), deutscher Film von Franz Seitz senior 
 Hochzeit mit Hindernissen (1983) (Originaltitel The Man Who Wasn’t There), US-amerikanischer Film von Bruce Malmuth 
 Hochzeit mit Hindernissen, Alternativtitel von Liebe ohne Minze, deutscher Fernsehfilm von Karsten Wichniarz (2011) 
 Die Waltons: Hochzeit mit Hindernissen, US-amerikanischer Fernsehfilm von Lee Philips (1982) 
 The Best Man – Hochzeit mit Hindernissen, US-amerikanischer Film von Malcolm D. Lee (1999)

Serienfolgen:
 Hochzeit mit Hindernissen, Folge der Fernsehserie Der Sonne entgegen (Fernsehserie) (1984)
 Hochzeit mit Hindernissen, Folge der Fernsehserie Die Schwarzwaldklinik (1989)
 Hochzeit mit Hindernissen, Folge der Fernsehserie Ein Bayer auf Rügen (1997)
 Hochzeit mit Hindernissen, Folge der Fernsehserie Die Rosenheim-Cops, siehe Die Rosenheim-Cops/Episodenliste #Staffel 10 (2011)

Siehe auch:
 Trauung mit Hindernissen